Gérard Blitz (sportman), Belgisch zwemmer en waterpoloër
Gérard Blitz (ondernemer), Belgisch waterpoloër en oprichter van Club Med